

Населені пункти та їхні частини
 Вижикі — село в гміні Стара Корниця Лосицького повіту Мазовецького воєводства
 Вижикі — село в гміні Сьверче Пултуського повіту Мазовецького воєводства
 Вижикі — село в гміні Пйонтниця Ломжинського повіту Підляського воєводства
 Вижикі — частина села Скаржин у гміні Вежбно Венґровського повіту Мазовецького воєводства

Примітки